Gro Hammerseng-Edin (Gjøvik, 10 april 1980) is een voormalige Noorse handbalspeelster. Ze kwam van 2000 
tot en met 2010 uit voor het nationale team. Ze speelde de laatste 7 jaar voor de Noorse club Larvik HK. Ze was een rechtshandige linksback en spelopbouwster. Van 2003 tot 2008 was ze aanvoerster van het Noorse nationale team.

Hammerseng won met Noorwegen in 2004 en 2006 het Europees kampioenschap en werd op beide toernooien uitgeroepen tot meest waardevolle speelster. In 2001 en 2007 behaalde ze met het Noorse team zilver op het wereldkampioenschap. In 2008 was ze aanvoerster van het team dat goud won op de Olympische Spelen in Beijing. Ze heeft in totaal 167 interlands voor Noorwegen gespeeld en scoorde daarin 631 doelpunten.

In 2007 werd ze door de lezers van het tijdschrift World Handball Magazine en de bezoekers van de website van de Internationale Handbalfederatie verkozen tot Wereld Handbal Speelster van het jaar.

Hammerseng had tussen 2006 en 2010 een relatie met Katja Nyberg. In 2013 is ze getrouwd met Anja Edin.

Noors team

Interlands

Onderscheidingen 
 IHF wereldhandbalspeelster van het jaar: 2007
 Meest waardevolle speelster van het Europees kampioenschap: 2004, 2006
 All-Star team middenopbouw van het Europees kampioenschap: 2004, 2006, 2010
 All-Star team linkeropbouw van het wereldkampioenschap: 2007
 Topscoorster van de EHF Cup: 2008 (66 doelpunten). 
 All-Star team middenopbouw van de Damehåndboldligaen (Deense competitie): 2004/05

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen